
Улица Се́ску (, от  — хорёк) — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от перекрёстка с улицей Франча Трасуна как продолжение улицы Виеталвас, проходит в восточном направлении и заканчивается перекрёстком с улицей Илукстес.

Общая длина улицы составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двусторонее. По улице проходят маршруты городского автобуса № 20 и № 50.

История 
Улица Сеску впервые упомянута в 1925 году под своим нынешним названием. В первой половине 1930-х гг. упоминается как Лиела Сеску (при этом улицей Маза Сеску называлась нынешняя улица Дарзциема), однако к 1935 году первоначальное название было восстановлено и более не изменялось.

Преобладает малоэтажная частная застройка.

Прилегающие улицы 
Улица Сеску пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса